Населені пункти в Чехії:

 Ліхнов (Брунталь)
 Ліхнов (Новий Їчин)